Coppa del Re 2001 – torneo di hockey su pista
 Coppa del Re 2001 – torneo di pallacanestro maschile